Illiesoperla är ett släkte av bäcksländor. Illiesoperla ingår i familjen Gripopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Illiesoperla